Grand Rapids - uma das maiores cidades de Michigan, com cerca de 200 mil habitantes
 Grand Rapids (Minnesota) 
 Grand Rapids (Ohio)

Desambiguações de topônimos